

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Krystianowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Brzuze
 Krystianowo – część wsi Michorzewo w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Kuślin